Tărpiu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Tărpiu (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Tărpiu (Cluj), Dorf im Kreis Cluj